‼ (Um ponto de exclamação duplo, caractere Unicode U + 203C) pode se referir a:

 !! (xadrez), uma notação de xadrez de movimento brilhante
 Fatorial duplo, um operador em matemática
 Retroflex click, uma família de consoantes click encontradas apenas nas línguas Juu e no jargão ritual Damin
 Tradução de dupla negação , !! p = p .

Ver também 

 ! (desambiguação)
 !!! (desambiguação)